Нунций ( — посыльный, вестник):

 Нунций в гражданском праве — лицо, лишь передающее чужое волеизъявление (в противоположность представителю, совершающему собственное волеизъявление от имени представляемого).
 Папский нунций — высший дипломатический представитель Ватикана.